Ел Пелиљо има више значења:

 Ел Пелиљо (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Пелиљо (Сан Габријел), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пелиљо (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пелиљо (Алакинес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику